Леонид Иосифович Зуборев {Зубарев) Леанід Іосіфавіч Зубараў , ; род. 18 ноября 1943) — белорусский и американский писатель, музыкант, общественный деятель, переводчик. Автор 20 книг: повести, романы, поэмы, произведения для детей и юношества на русском, английском и белорусском языках.

Биография 
      Родился в эвакуации, по возвращении в Минск жил около «Ямы». Учился в СШ № 51 г. Минска. В 1958 году поступил в Минское музыкальное училище им. М. Глинки на отделение народных инструментов. В 1962 поступил на факультет английского языка в Минский государственный педагогический институт иностранных языков, который закончил в 1968 году. Играл в оркестрах, в 1970—1980-х годах руководил вокально-инструментальным ансамблем «Блуждающие звезды», выступавший главным образом на еврейских свадьбах.
       Работал в Минске в СШ № 112 и ТУ №53. Вместе с другими любителями еврейской культуры добивался открытия в Минске еврейской общественной организации, что было достигнуто в 1988 году. С 1990 года живет в США, время от времени посещая Беларусь. Вице-президент «Белорусского Землячества» NY, USA. Член Союза белорусских писателей.

Книги 
 «Максім Багдановіч», Мн., 1989, ISBN 5-7855-0281-X
 «Крик буревестника», Мн., 1989, ISBN 5-340-00590-9
 «Максим Богданович», Мн., 2004, ISBN 985-6730-65-1
 «Змитрок Бядуля — еврейский белорус», Мн., 2005, ISBN 985-6824–07-9
 «Возлюбленные М. Горького», Мн., 2008, ISBN 978-985-454-412-0
 «Пророчество Исайи (Казинца)», Мн., 2008, ISBN 978-985-454-409-0
 «Расплата» Мн., 2008, ISBN 978-985-454-411-3
 «Бомба для России», Мн., 2009, ISBN 978-985-454-448-9 Atomic Bomb for Russia 
 Сказки и легенды в стихах, Мн., 2010, ISBN 978-985-454-451-9
 «Щелкунчик» 
 «Лебединое озеро» 
 «Волшебная флейта» 
 «Любовь к трем апельсинам» 
 «Спящая красавица» 
 «Курильщик и Смерть» 
 «Три поросенка» 
 «Кот в Сапогах» 
 «Иван-Царевич и Серый Волк» 
 «По щучьему велению» 
 «Петрушка» 
 «Что? Где? Когда?» (Любознательный Принц и Википедия) 
 «Ромео и Джульетта»
 «Дон Кихот»
 «Самсон и Далила»
 «Царь Соломон Мудрый»
 «Агриппина»
 «Fairy tales», NY, 2011. ISBN 978-985-454-588-2
 «Сказки», NY, 2011, ISBN 978-985-454-587-5
 «Сказки в стихах»., «Дюймовочка» и др., Мн, 2014, ISBN 978-985-7056-81-1 
 «БЕЛАРУСЬ», перевод стихов В. Некляева, на русск. и англ., NY, Juliette, 2015.  ISBN 0-972-2020-3-X  http:/ Белорусский Институт науки и Искусств, (США), выдвинул книгу Некляева "БЕЛАРУСЬ" на Нобелевскую премию 
 "МЕЛОДИИ ЛЮБВИ" (стихи) Mн., 2016. ISBN 978-985-7101-87-0 «НесказАнная красота»: «Больше жизни тебя я люблю», «Неразлучные», «Вечные слова», «С Новым годом!», «Белавежская пушча» (бел), «Прекрасная Америка», «Золотой Иерусалим», «Плач Израиля», «Почему ты лысый?», «Тум-балалайка», «Моя красавица», «Маргаритки». Вечные хиты: «Брызги шампанского», «Под небом парижа», «Рио-рита», «Бесаме мучо», «Цыганское танго „Ревность“», «Маленький цветок», «Тико-тико», «Цветущий май».
 "МУЗЫКА ЛЮБВИ" (ноты и тексты к классической и популярной музыке), Mн., 2016 ISBN 978-985-7101-88-7: «Полонез» М. Огинский; «Поэма» З. Фибих; «Заход солнца», «Утро», «Весной» — Э. Григ; «Романс» Р. Глиер; «Славянский танец» А. Дворжак; «Восточная мелодия» Ц. Кюи; вальс «Маскарад» А. Хачатурян; «Лебедь» К. Сен-Санс; «Элегия» С. Рахманинов; «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П. Чайковский; «Мир спасёт красота» (на адажио из балета «Щелкунчик») П. Чайковский; вальс из балета «Спящая красавица» П. Чайковский; сцена из балета «Лебединое озеро» П. Чайковский; «An die Freude» Ф. Шиллер - Л.В. Бетховен;  «Свадебный марш» Ф. Мендельсон; «Торжественный марш» П. Чайковский; «Голубой Дунай» И. Штраус  Jingle Bells; Twinkle, Twinkle, Little Star; Baa, baa, black sheep; Itsi-Bitsi Spider; If You're Happy and You Know It; Hickory Dickory Dock  Oh Where, Oh Where My Little Dog Gone?  и др.
Книги включены в каталог «Baker & Taylor», «Barnes & Noble», «International toys», «Alibris», «Book depository», «Abebooks», Белкнига, Аmazon.com и библиотек нескольких университетов США.

АУДИО и ВИДЕО 
 Аудио: Леонид Зуборев (Зубарев)  «СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ» — озвучили артисты: Т. Ружавская, А. Милюхин, з. д. и. В. Анисенко. * 
 Мультфильм "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ", сценарий и стихи — Л. Зуборев, видео — Я. Далидович
 Мультфильм "ТРИ ПОРОСЕНКА", сценарий и стихи — Л. Зуборев, видео — И. Сивачев. 27 mgb
 Мультфильм "ПЕТРУШКА" по сказке Л. Зуборева, видео — Т. Самуйлик. * Художники: Н. Иванчик, Н. Гапонова, В. Голованов и др.
 "ДЮЙМОВОЧКА" детская опера-балет, сценарий и стихи к музыке Э. Грига написал Л. Зуборев., исп. артисты А. Милюхин и Е. Шкуратова 
 ПЕСНИ: "НЕТ НА ПЛАНЕТЕ РОЗ БЕЗ ШИПОВ", "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ!" и др.  поют: л м/н конкурсов И. Сильчуков  , А. Саванец , Д. Хмельницкая, Е. Станкевич и др.

Ссылки 
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ЛЕОНИД ЗУБОРЕВ (ЗУБАРЕВ) (на реставрации)
 Рабочее пространство на «Планете писателя» ПРИДИТЕ КНЯЖИТИ НАД НАМИ! (Восток - Запад. Поэты и политика)
 Белорусский сказочник: «Живу в США, а книги издаю в Минске» TUT.by 
 Война языков (СБ "Беларусь сегодня")
 Из книги "Белорусские евреи" 
 Янка Купала 
 Националист или Патриот? "БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН"
 ВЕЧНЫЕ ХИТЫ. Номинирован на  "Поэт года 2014, 2015, 2016, 2017", "Писатель года 2014" и "Наследие 2015"
 НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
 FACEBOOK
 Канал на YouTube "МЕЛОДИИ ЛЮБВИ"
 Канал на YouTube "СКАЗКИ В СТИХАХ" ЗУБОРЕВ (ЗУБАРЕВ)

Отзывы 

Писатели Белоруссии
Выпускники Московского лингвистического университета